Kwari steht für:
 Kwari River, Fluss in Madhya Pradesh, Indien
 Kwari (Computerspiel), ein nur zeitweilig im Jahr 2008 spielbarer Ego-Shooter

Kwari ist der Familienname folgender Personen:
 Antipass Kwari (* 1975), simbabwischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 Suleiman Abdu Kwari, nigerianischer Senator im Senat von Nigeria